Nordlys veut dire «aurores boréales» en norvégien et peut faire référence à : 
 Nordlys, un journal norvégien publié pour la première fois en 1902 ; 
 Nordlys, un album du groupe germano-norvégien Midnattsol ;
 MS Nordlys, le nom de deux navires de croisière Hurtigruten ;
 Le Nordlys (voilier) est un ketch néerlandais construit en 1873.